

Földrajzi helyek
 Amerikai Egyesült Államok
Carolina (Alabama)
Carolina (Alamance megye, Észak-Karolina)
Carolina (Gaston megye, Észak-Karolina)
Carolina (Nyugat-Virginia)
Carolina (Rhode Island)
Carolina (Puerto Rico)
Carolina (Amerikai Virgin-szigetek)
 Suriname
Carolina (Suriname)

Egyéb
Carolina egykori dunai gőzhajó